Livin' without you (Patricia Paay) (1977), een lied van Patricia Paay
 Living without you (Randy Newman) (1968), de titelsong van een album van Randy Newman
 Living without you (Tulisa) (2015), een lied van Tulisa
 Living without you (Debra Anderson) (1974), een lied van Debra Anderson
 Living without you (Donna Hightower) (1979), een lied van Donna Hightower
 Living without you (Jimmy Angel) (1971), een lied van Jimmy Angel
 Living without you (Russ Ballard) (1984), een lied van Russ Ballard
 Living without you (Schuyler, Knobloch and Bickhardt) (1987), een lied van Schuyler, Knobloch and Bickhardt
 Living without you (Sigala) (2022)